Bro kyrka kan syfta på:

Bro kyrka, Bohuslän
Bro kyrka, Gotland
Bro kyrka, Uppland
Bro kyrka, Värmland
Bro kyrka, Västmanland